Coston kan syfta på:

 Coston, Leicestershire – en ort i Garthorpe, Melton, Leicestershire, England
 Coston, Norfolk – en ort i Brandon Parva, Coston, Runhall and Welborne, South Norfolk, Norfolk, England